Алланкур () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия, департамент Сомма. Входил в состав округа Абвиль.

В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2009 г.):

 Алланкур (1 390 чел.)
 Аллери (800 чел.)
 Байёль (271 чел.)
 Вири-о-Мон (119 чел.)
 Во-Маркенвиль (78 чел.)
 Дудленвиль (306 чел.)
 Лимё (138 чел.)
 Лонгпре-ле-Кор-Сен (1 667 чел.)
 Льеркур (353 чел.)
 Мерелессар (201 чел.)
 Ситерн (259 чел.)
 Сорель-ан-Вимё (231 чел.)
 Фонтен-сюр-Сомм (535 чел.)
 Фрюкур (136 чел.)
 Эрондель (515 чел.)
 Юппи (789 чел.)

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 11,4 %
 промышленность — 37,6 %
 строительство — 6,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 18,7 %
 государственные и муниципальные службы — 26,1 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 27,9 % голосов против 25,8 % у  Франсуа Олланда и 24,4 % у Николя Саркози, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 51,8 % голосов (2007 г. 1 тур: Саркози — 27,1 %, Сеголен Руаяль — 24,6 %; 2 тур: Саркози — 52,1 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 3-му избирательному округу департамента Сомма жители кантона поддержали действовавшего депутата, кандидата правого Союза за народное движение Жерома Биньона, набравшего 33,3 % голосов в 1-м туре и 51,4 % - во 2-м туре. На региональных выборах 2010 года в 1-м туре победил список «правых», собравший 25,8 % голосов против 23,9 % у списка социалистов и 14,9 % у Национального фронта. Во 2-м туре «левый список» с участием социалистов и «зелёных» во главе с Президентом регионального совета Пикардии Клодом Жеверком получил 33,0 % голосов, «правый» список во главе с мэром Бове Каролин Кайё занял второе место с 36,8 %, а Национальный фронт с 20,6 % финишировал третьим.

См. также 
 Округа департамента Сомма
 Коммуны департамента Сомма

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Сомма